La Final Four París 1991 corresponde al Final Four o etapas semifinales y finales del campeonato de baloncesto de Europa, que en su edición del año 1991 se realizó en París, Francia.

 Palais Omnisports, París  - 16 y 18 de abril de 1991

1991
Eventos deportivos celebrados en París
Baloncesto en Francia
Baloncesto en 1996
Competiciones deportivas europeas celebradas en Francia